SOM steht als Abkürzung für:

 Self-organizing map, eine Art von künstlichen neuronalen Netzen, siehe Selbstorganisierende Karte
 Semantisches Objektmodell, Ansatz zur Modellierung betrieblicher Systeme
 Skidmore, Owings and Merrill, Architekturbüro aus Chicago
 Soil organic matter, ein zusammenfassender Begriff für die organische Substanz im Boden, siehe Organische Bodensubstanz
 SOM (Marschflugkörper), türkischer Marschflugkörper
 Somali Airlines, somalische Fluggesellschaft (ICAO-Code)
 Somalia, nach ISO 3166 und olympisches Länderkürzel
 Somerset, englische Grafschaft, Chapman-Code
 Symposium Oeconomicum Muenster, studentische Initiative der Universität Münster
 System Object Model, eine von IBM entwickelte Softwaretechnologie

S-O-M ist die Abkürzung für: 
 Seine-Oise-Marne-Kultur, eine Kultur des französischen Endneolithikums 

Som bzw. Soʻm  steht für: 
 Som, die Währung Kirgisistans
 Soʻm, die Währung Usbekistans
 Som (U-Boot), russisches Klein-U-Boot
 Som (Ungarn), ungarische Gemeinde im Komitat Somogy

Som ist der Familienname folgender Personen:
 Bram Som (* 1980), niederländischer Leichtathlet
 Franz von Som (1688–1766), deutscher Jurist und Archivar
 Johann von Som (1656–1719), deutscher Jurist und Politiker 
 Jos Som (* 1953), niederländischer Politiker
 Lajos Som (1947–2017), ungarischer Rockmusiker
 Octavius Heinrich von Som (1696–1729), deutscher Jurist 
 Oliver Som, britischer Musiker, Songwriter und Musikproduzent

Siehe auch:
 Sohm
 Somm

Abkürzung